Flärktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flärktjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (10,5 ha)
Flärktjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Flärktjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Flärktjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,

Se även 
Flärken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn